Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 523 dans le monde.

 Route fédérale 523 en Allemagne
 Route nationale 523 en France